ФК Апо̀ел Беер Шева (, произношение) е израелски футболен клуб от град Беер Шева.

Основан е на 1 май 1949 г. Състезава се във Висшата лига на Израел.

Клубните цветове са червено и бяло. Играе домакинските си мачове на стадион „Тернер“ с капацитет от 16 000 души.

Срещи с български отбори 
Отборът на „Апоел“ се е срещал с български отбори в официални срещи.

„Лудогорец“ 
С „Лудогорец“ се е срещал два пъти в официални мачове от третия квалификационен кръг на ШЛ. Първият се играе на 26 юли 2017 г. в Беер Шева и завършва 2 – 0 за „Хапоел“. Вторият се играе на 2 август 2017 г. в Разград като завършва 3 – 1 за „Лудогорец“.

Настоящ състав 
Актуален състав към 20 юни 2017 г.

Успехи 
 Шампион на Израел
  Шампион (5): 1974/75, 1975/76, 2015/16, 2016/17, 2017/18
  Второ място (1): 2014
 Втора дивизия на Израел
  Шампион (е): 1965, 1971, 2000
 Купа на Израел
  Носител (2): 1996/97, 2019/20
  Финалист (1): 1984, 2003, 2015
 Суперкупа на Израел
  Носител (3): 1975, 2016, 2017
  Финалист (1): 1976
 Купа Тото
  Носител (1): 1989, 1996, 2017
  Финалист (1): 1986, 2013

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт

Израелски футболни отбори